Europese weg 45, een Europese weg
 E45 (Ecuador), een hoofdweg in Ecuador
 Praga E-45, een Tsjechoslowaaks vliegtuig uit 1934